Но́виково — село в Староюрьевском районе Тамбовской области. Названо в честь публициста, просветителя, общественного деятеля Александра Ивановича Новикова.

Расположено в 6 км к западу от районного центра у слияния рек Вишнёвка и Большая Вишнёвка. Находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Moscow Time Zone (MSK/MSD). Смещение относительно Всемирного координированного времени UTC составляет +3:00 (MSK, зимнее время) и +4:00 (MSD, летнее время).

История 
В 1838 году владельцы села Александровка (ныне — Старая Александровка) Николай Петрович Новиков и Пётр Александрович Новиков договорились о разделе и о переселении части деревни на другое место, о чём был составлен Раздельный акт гг. Новиковых от 1838 года февраля 10 дня.

Владельцем села Новая Александровка становится П. А. Новиков, затем Иван Петрович Новиков, а с 1890 года — Александр Иванович Новиков.

В апреле 1917 года Ново-Александровка на сходе граждан села была переименована в Новиково в честь заслуг А. И. Новикова в деле народного образования.

Население 
Изменение численности населения села.

Инфраструктура 
Здания социального назначения:
 общеобразовательная школа;
 профессиональное училище;
 сельский дом культуры;
 сельсовет;
 почтовое отделение;
 два магазина;
 фельдшерско-акушерский пункт.

В селе находятся автобусная остановка на маршруте «Первомайский — Староюрьево» и железнодорожная станция Новиково Юго-Восточной железной дороги на линии Богоявленск — Челновая.

Список улиц села Новиково:
 Заречная
 Звезда
 Пробуждение
 Центральная
 Чакинская

Достопримечательности 
В 2009 году усадьба «Новоалександровское» включена в «Список выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Объекты, представляющие историческую культурную ценность:
 усадебный дом А. И. Новикова;
 здание Свято-Ольгинской второклассной школы;
 здание Иоанно-Богословской духовной семинарии (в настоящее время в нём расположены училище и школа);
 учительский дом;
 здание церковного притча;
 могила А. И. Новикова;
 усадебный парк.

В числе достопримечательностей:
 надгробный монумент А. И. Новикову (автор проекта скульптор, член союза художников РФ А. В. Климков);
 могила Лепилиных (в которой покоятся жена и сын священника Тимофея Петровича Лепилина, сподвижника А. И. Новикова);
 поклонный крест на месте, где стояла Иоанно-Богословская церковь;
 памятник новиковцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
 памятник конному плугу.
 мемориальная доска на здании профессионального училища с упоминанием вымышленного изобретателя кирзы.

Музей 
В 2011 году к 150-летию А. И. Новикова в селе основан музей им. А. И. Новикова.

Церковь 
В 1892 году А. И. Новиковым в память о скончавшемся отце, И. П. Новикове, в селе была построена каменная Иоанно-Богословская церковь. Освящение храма было совершено 30 августа 1892 года протоиереем В. В. Знаменским. В 1930—1931 годах храм был разрушен до основания.

Примечания 

Населённые пункты Староюрьевского района